

Patronymes 
Zoubkov (masculin ; ) ou Zoubkova (féminin ; ), également Zoubkoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Zoubkov (1974-), pilote de bobsleigh russe
 
 Valentin Zoubkov, (1923-1979), acteur soviétique
 Vladimir Zoubkov (hockey sur glace) (1958-), joueur de hockey sur glace russe
 Antonina Zoubkova (1920-1950), aviatrice soviétique
 , (1930-2000) mathématicien russe
Patronyme russe